Das Toray Pan Pacific Open 2012 war die 37. Ausgabe des in Japans Hauptstadt Tokio ausgetragenen Damen-Tennisturniers. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2012 und fand vom 23. bis 29. September 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Agnieszka Radwańska, die im Finale Nadja Petrowa mit 0:6, 6:1, 3:6 unterlag. Das Endspiel im Doppel hatten im Jahr zuvor Liezel Huber und Lisa Raymond gewonnen, die diesmal nicht am Start waren; 2012 besiegten Raquel Kops-Jones und Abigail Spears die Paarung Anna-Lena Grönefeld/Květa Peschke mit 6:1, 6:4.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Kōtō